

91-ша окрема бригада управління (РФ)

91-ша інженерно-саперна бригада (СРСР)